6 février -  - 8 février 

Le vendredi 7 février aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 est le jour de la cérémonie d'ouverture.

Programme 

|}

Notes et références 

7 février